Каунти, Каунт:
Каунти
Футбольный клуб
Дерби Каунти
Ноттс Каунти
Стокпорт Каунти
Ньюпорт Каунти
Росс Каунти
Хаверфордвест Каунти
Имя (Count)
Каллен, Каунти
County
Бэйси, Каунт

См. также 
Приключения Бриско Каунти-младшего
Харфорд Каунти
Каунт
Брайен Фиц-Каунт
Бэйси, Каунт
County
Hyundai County